Maadhoo (Gaafu Dhaalu-atol) - eiland van het Gaafu Dhaalu-atol, Maldiven
 Maadhoo (Kaafu-atol) - eiland van het Kaafu-atol, Maldiven